Список видов, входящих в род 

По данным сайта The Plant List, род Масдеваллия содержит 586 видов.

См. также 
 Виды рода Максиллария

Примечания

Ссылки 
 Масдеваллия на сайте The Plant List
Масдеваллия
Масдеваллия